Szemere Pál (17. század) országgyűlési követ
 Szemere Pál (1785–1861) költő, kritikus, táblabíró, az MTA rendes tagja
 Szemere Pál (1804–1848) honvéd őrnagy
 Szemere Pál (1930) belgyógyász